Die Pearl Assurance British Open 1990 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1989/90, das vom 18. Februar bis 4. März in den Assembly Rooms in Derby stattgefunden hat. Es war die sechste Ausgabe des Ranglistenturniers. Mit der Versicherung Pearl gab es den dritten Sponsor in drei Jahren.

Tony Meo, der Vorjahressieger, kam diesmal nicht über die zweite Runde hinaus. Mit Bob Chaperon stand nach dem Debütturnier 1985 zum zweiten Mal ein Kanadier im Finale. Anders als sein Landsmann Kirk Stevens konnte Chaperon sich den Titel holen. Er gewann gegen Alex Higgins mit 10:8. Damit ist er einer von zwei Nichtbriten, die in den 21 Jahren, die es das Turnier gab, die British Open gewinnen konnte. Für Chaperon war es der einzige Einzelsieg auf der Profitour.

Hauptturnier 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für das Hauptturnier gesetzt. Die Spieler ab Platz 33 spielten zwei Qualifikationsrunden, daraus gingen weitere 32 Spieler hervor, die dann den Top 32 zugelost wurden. Nachdem vor vier Jahren das Finale noch verlängert wurde, wurde es ab diesem Jahr deutlich verkürzt. Statt 13 Gewinnframes (Modus Best of 25) waren nur noch 10 Frames zum Sieg nötig (Best of 19). Die anderen Runden blieben unverändert.

kl. = kampflos

Finale

Quellen 

1990
Snookerveranstaltung 1990
Billardturnier in Derby (Derbyshire)